Kipkoech ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Alfred Kipkoech Arap Rotich (* 1957), kenianischer Geistlicher, Militärbischof von Kenia
 Daniel Kipkoech Yego (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Johnstone Kipkoech (* 1968), kenianischer Hindernisläufer
 Josphat Bett Kipkoech (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Nicholas Kiplangat Kipkoech (* 1992), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Paskalia Chepkorir Kipkoech (* 1988), kenianische Langstreckenläuferin
 Paul Kipkoech (1963–1995), kenianischer Langstreckenläufer
 Raymond Kipkoech Chemwelo (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Robert Kipkoech Cheruiyot (* 1978), kenianischer Marathonläufer
sowie
 Kipkoech Cheruiyot (* 1964), kenianischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Kip (Name)
 Koech